Wahlkreis Meuse steht für folgende Wahlkreise in Frankreich:

 Wahlkreis Meuse I
 Wahlkreis Meuse II